Assiniboia est un toponyme canadien faisant référence à la nation autochtone assiniboines ainsi qu'à la rivière Assiniboine et utilisé pour:

Toponyme

Colonie d'Assiniboia, autre nom de la Colonie de la rivière Rouge
District d'Assiniboia, deux districts historiques des Territoires du Nord-Ouest
Assiniboia, ville du centre-sud de la Saskatchewan
Assiniboia, ancienne circonscription fédérale de Saskatchewan
Assiniboia, circonscription provinciale du Manitoba
Assiniboia, district électoral de la ville de Winnipeg

Autres
Assiniboia-Est, ancienne circonscription fédérale de Saskatchewan
Assiniboia-Ouest, ancienne circonscription fédérale de l'Alberta
Assiniboia-Bengough, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan
Assiniboia-Gravelbourg, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan

Voir aussi

Conseil d'Assiniboine, organe administratif de la Terre de Rupert
, éphémère gouvernement de Louis Riel

Homonymie de toponyme